SAF est un sigle qui peut désigner :
Microscopie de fluorescence supercritique (SAF, ), une technique de microscopie
Saf (S-Phase Activating Factor), une protéine,
 Société astronomique de France,
 Société des agriculteurs de France, 
 Syndicat des avocats de France,
 Société des artistes français,
 Société archéologique du Finistère,
 Santa Fe County Municipal Airport, NM, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/S
 Société anonyme de filature de la Schappe
 SAF Hélicoptères, une compagnie aérienne privée basée à Tournon.
Sustainable aviation fuels, carburant durable d'aviation

ou signifier :

 syndrome d'alcoolisation fœtale, une cause de handicap,
 sans abri fixe,
 sans adresse fixe,
 saponification à froid, une méthode de fabrication de savon.
 SAF-T, norme internationale pour l'échange électronique de données comptables.
SAF(rappeur)
 Saf (musique), musique folklorique d'Algérie